Дмитрий Вячеславович Баин (; род. 1976) — украинский спортсмен-акробат; Мастер спорта Украины международного класса (1995), Заслуженный мастер спорта Украины (1998).

Биография 
Родился 20 сентября 1976 года в Николаеве Украинской ССР.

Окончил николаевскую среднюю школу № 15. Спортивной акробатикой занимался с 1983 года в ДЮСШ–1. Выступал в четвёрке акробатов с Андреем Сафоновым, Сергеем Павловым и Юрием Заверюхой. Тренировался у заслуженного тренера Украины В. И. Бердника.

Серебряный призёр и победитель чемпионата Европы в групповых упражнениях (Вроцлав, Польша, 1995); абсолютный чемпион Всемирных игр (Лахти, Финляндия, 1997) и абсолютный чемпион мира (Манчестер, Великобритания, 1997); серебряный призёр чемпионата мира (Минск, Белоруссия, 1998).

В 1999 году окончил Украинский государственный морской технический университет (ныне Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова). Проживает в Николаеве.

Примечания

Ссылки 
 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА 
 У новой четверки николаевских акробатов - кубок Украины! 
 Всемирные Игры 1997 (видео)

Спортсмены Украины
Выпускники Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова